Mer de Noms — перший студійний альбом американської групи A Perfect Circle, який був випущений 23 травня 2000 року.

Композиції 
 The Hollow - 2:58
 Magdalena - 4:06
 Rose - 3:26
 Judith - 4:07
 Orestes - 4:48
 3 Libras - 3:39
 Sleeping Beauty - 4:10
 Thomas - 3:29
 Renholdër - 2:24
 Thinking of You - 4:34
 Breña - 4:24
 Over - 2:21

Джерела 
 Mer de Noms  allmusic
 Mer de Noms  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми A Perfect Circle
Музичні альбоми 2000